Финансовые пирамиды в Албании появились в 1991 году после окончательного отстранения коммунистов от власти. Первую пирамиду создал Хайдин Сейдия (), а после начала строительства гостиницы в центре Тираны сбежал в Швейцарию с суммой в несколько миллионов долларов США. Территория, где собирались построить гостиницу, в народе была прозвана «Дырой Хайдина Сейдии»: попытка обустроить на месте гостиницы парк провалилась, и в итоге этот район облюбовали проститутки. Впоследствии некоторые из кредиторов Сейдии были убиты, а часть сумм, как предполагается, осела на счетах в зарубежных банках. По обвинению в мошенничестве и организации финансовых пирамид был арестован также бывший экономический советник премьер-министра Фатоса Нано, в итоге севший в тюрьму.

Банкротство более 25 фирм и итоговый развал всех финансовых пирамид привёл к серии массовых беспорядков в 1997 году, поставивших страну на грань гражданской войны. Всего у албанских граждан организаторы финансовых махинаций отобрали разными способами около 1,2 млрд долларов США.

Пирамиды

Sudja 
В 1993 году Максуде «Судья» Кадёна, работавшая на обувном заводе, основала фирму «Sudja». За мошенничество Кадёна была арестована албанской полицией, но, по иронии судьбы, её задержали в полуразвалившемся доме. Пирамида действовала на территории Тираны, и её развал стал одним из поводов для беспорядков.

Vefa 
Крупнейшей пирамидой Албании была «Vefa Holding», основанная в 1994 году Вехби Алимуджа и действовавшая по всей стране, вкладываясь в строительство гостиниц, заправок, магазинов и заводов. 26 мая 1996 года в супермаркете «Vefa» прогремел взрыв, за несколько недель до выборов в стране. В 1998 году компания обанкротилась, а её президент отправился за решётку.

Gjallica 
Фирма «Gjallica» была создана тремя бывшими сотрудниками госбезопасности, уроженцами Кукеса, а во главе компании стоял Шесмие Кадрия. Центр — Влёра. 5 февраля 1997 года компания обанкротилась, что вызвало волну протестов и антиправительственных выступлений во Влёре.

Demokracia Popullore — Xhaferri 
Этот фонд появился в 1995 году, действуя в деревнях Люшня, Фиери и Берат; де-факто это была одна из самых сильных финансовых пирамид в стране. 22 января 1997 года был арестован её создатель Ррапуш Джаферри, арест привёл к массовым протестам в Люшне 24 и 25 января.

Populli 
Компания «Populli» появилась 16 июля 1996 года, действуя на той же территории, что и «Xhaferri». Во главе компании стоял бывший сотрудник госбезопасности Албании Башким Дриза, который финансировал предвыборные кампании оппозиционных албанских партий. В 1997 году он сбежал из страны на вертолёте в разгар беспорядков.

Другие 
Помимо вышеуказанных, в стране действовали финансовые пирамиды с названиями «Kamberi», «Cenaj», «Silva», «Malvasia», «Kambo», «Grunjasi», «Dypero», «Bashkimi», «Beno», «Pogoni», «B&G», «Kobuzi», «Arkond», «Adelin», «A. Delon», «Agi», «M. Leka Company», «Global Limited Co.» и «Çashku».

Рейтинг по числу кредиторов

Примечания

Литература 
 Rënia e Demokracisë, Afrim Krasniqi, 1998, Eurorilindja
 Unë e pashë kush e dogji Vlorën, Gëzim Zilja, 2000, Pelioni

Ссылки 
 Mega Holdings Albania
 
 The Rise and Fall of Albania’s Pyramid Schemes
 The Impact of Ponzi Schemes on Albania, Columbia and the Philippines
 Albanian Pyramid Schemes 
 World Bank, Albania Under the Shadow of Pyramid Schemes 

Экономика Албании
Финансовые пирамиды
Преступность в Албании
1990-е годы в Албании